Епархия Сегу () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сегу, Мали. Епархия Сегу входит в митрополию Бамако.

История 
10 марта 1962 года Святой Престол учредил епархию Сегу, выделив её из aрхиепархии Бамако.

Ординарии епархии 
 епископ Pierre Louis Leclerc MAfr (1962 — 1974); 
 епископ Mori Julien-Marie Sidibé (1974 — 2003); 
 епископ Augustin Traoré (2003 — по настоящее время).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Sacra christiani, AAS 55 (1963), стр. 80

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Мали